Ведущее колесо:
 Ведущее колесо (колёсный движитель)
 Ведущее колесо (гусеничный движитель)
 Мотор-колесо — ведущее колесо, в котором объединены собственно колесо и встроенные в него электрический двигатель, силовая передача и тормозная система.

См. также 
 Ведущий мост